Ве́льке-По́повице () — село в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Расстояние до Праги — 20 км. Население — 2095 человек (2006).

Село известно своим пивоваренным заводом, выпускающим пиво под маркой «Велкопоповицкий Козел».

История 
На территорию современного села славяне пришли в начале VI века и поселились в крепостях кельтов, населявших эти земли ранее. Первое упоминание о селе в письменном источнике датировано 1352 годом, когда епископ Карла IV Люксембургского, Арношт из Пардубице, присоединяет Поповице к своей епархии.

В XVII веке во время Тридцатилетней войны село было практически полностью уничтожено. Восстановленному селу дали название в честь премонстрантов-попов — Вельке-Поповице.

Достопримечательности 
 Храм Девы Марии Снежной
 Велькопоповицкий пивоваренный завод
 Музей Велкопоповицкого Козела

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт села
 Официальный русский сайт пива Velkopopovicky Kozel

Населённые пункты Среднечешского края